SM U-93 – niemiecki okręt podwodny typu U-93 z okresu I wojny światowej
 SM U-93 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-74; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-93

Zobacz też 
 U-93

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich